Le terme oxyde de nickel peut renvoyer à :
 l’oxyde de nickel(II), NiO ;
 l’oxyde de nickel(III), Ni2O3 ;
 l’oxyde de nickel(IV), NiO2.

Composé du nickel